Svjetsko prvenstvo u košarci za igrače do 17 godina održalo se u litavskom glavnom gradu Kaunasu od 29. lipnja do 8. srpnja 2012. godine.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Bilješke 

Nakon produžetaka.

Svjetska prvenstva u košarci
EP 2012